Zellertal ist der Name 
Zellertal, Gemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
eines Tales im Donnersbergkreis in der Pfalz, siehe Zellertal (Region)
eines Tales im Bayerischen Wald, siehe Zellertal (Bayerischer Wald)
der Verwaltungsgemeinschaft Zellertal